Amerikai Egyesült Államok
Alston (Dél-Karolina)
Alston (Georgia)
Alston (Michigan)
Alston (Oregon)
Dresser (Kalifornia), korábban Alstonnak nevezték